250-річчя відкриття Російської Америки () — серія ювілейних монет СРСР з дорогоцінних монет, випущеної у 1990 — 1991 роках.

Історія 
Перший цикл географічної серії, випущений 1990 року, присвячувався 250-річчю відкриття «Російської Америки», який включає в себе 4 монети: одну платинову, дві паладієві монети і одну срібну. Монети першого циклу присвячені відкриттю берегів Північно-Західної Америки російськими мореплавцями, їх тематика відображає моменти плавання з Петропавловська-Камчатського до «Великої Землі» — Америки двох суден Другої Камчатської російської урядової експедиції під командуванням Вітуса Беринга і Олексія Івановича Чірікова. Учасники цієї експедиції досягли російської Америки в липні 1741 року. На двох паладієвих монетах номіналом 25 карбованців «Пакетбот Св. Петро капітан В. Беринг» і «Пакетбот Св. Павло капітан О. Чіріков» вміщено зображення кораблів експедиції. На платиновій монеті номіналом 150 карбованців «Бот Св. Гавриїл М. Гвоздьов» зображений бот «Святий Гавриїл», на якому попередня експедиція, очолювана Михайлом Гвоздьовим, виходила в плавання до берегів Аляски. На срібній монеті номіналом 3 карбованці «Експедиція Д. Кука в Російську Америку» зображена зустріч Джеймса Кука з російськими поселенцями на острови Уналашка в жовтні 1778 року. 

Другий цикл географічної серії вийшов в обіг 22 квітня 1991 року і був присвячений господарському і культурному освоєнню «Російської Америки». На двох паладієвих монетах номіналом 25 рублів «Гавань Трьох Святителів» і «Новоархангельськ» вміщено зображення парусного судна на тлі Трьохсвятительської гавані на острові Кадьяк і зображення російської колонії Новоархангельськ. На платиновій монеті номіналом 150 карбованців «Іоанн Вениаминов місіонер і просвітитель» зображений єпископ Камчатський, Курильський і Алеут Іоанн Веніамінов; на срібній монеті номіналом 3 карбованці «Фортеця Росс» — російське поселення в Північній Каліфорнії (1812-1841) фортеця Росс.

3 карбованці

150 карбованців

25 карбованців

Див. також 
 Пам'ятні і ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець 
 Ювілейна монета

Джерела 

 Нумизматика, монеты СССР, юбилейные монеты СССР ussr-coins.ru  
 ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ СССР coins-russia.narod.ru  
 Памятные и юбилейные монеты СССР fcoins.ru  
 Монеты СССР

Серії пам'ятних і ювілейних монет СРСР